

Cinema 
 Poliziotti fuori - Due sbirri a piede libero (Cop Out) – film del 2010 diretto da Kevin Smith

Letteratura 
 Disertore di coscienza (Cop Out) – romanzo di Ellery Queen del 1969

Televisione 
 Al di sopra della legge (Cop Out) – episodio della prima stagione di Più forte ragazzi
 L'uomo nero (Cop Out) – episodio della seconda stagione di Missing
 La parrucca rossa (Cop Out) – episodio della prima stagione di Cuore e batticuore